Иван Павлович Шипов:
 Шипов, Иван Павлович (1793—1845) — генерал-майор из дворянского рода Шиповых.
 Шипов, Иван Павлович (1865—1919?) — русский государственный деятель и финансист.